Grijze réunionbrilvogel
 Olijfgroene réunionbrilvogel